Чемпионат Москвы по футболу 1924 (весна) стал ХХIII-м первенством столицы и четвертым, проведенным Московским Советом Физической Культуры (МСФК).

Победителем среди первых команд стала команда .

Организация и проведение турнира 
В осеннем первенстве 1924 года участвовало 29 клубов, первоначально разбитых по уровню на 4 группы (лиги). 

Соревнования проводились в «клубном зачете»: равное значение с играми главной (первой) команды имели также игры «младших» команд (в первой группе по пяти командам, в других - по четыре или три), а также множество иных критериев, в числе которых тесты на общефизическое развитие футболистов, их дисциплинированность, постоянство состава в соревнованиях и пр.

Осеннее первенство предварял «приз открытия» - общеспортивный праздник среди футбольных команд, на котором они сначала соревновались в легкоатлетических дисциплинах, а затем в финале две лучшие команды играли футбольный матч. Ранее не связанное непосредственно с розыгрышем первенства столицы, с этого сезона это соревнование было включено в официальный «клубный зачет», послужив своеобразным отборочным турниром к предстоящим матчам - по его результатам первая (высшая) группа была разделена еще на две: первая подгруппа вела борьбу за первенство (среди главных команд), вторая - лишь за последующие места. В то же время команды II - V разделены не были и соревновались в рамках одной группы.

Состав подгрупп:

 Первая подгруппа (оспаривала в главных командах места 1 - 4): , «Красная Пресня», «Красное Орехово», ОППВ - три лучших команды по результатам «приза открытия» с добавлением лучшей немосковской команды («Красное Орехово» - она традиционно выставляла лишь одну команду и в «клубном зачете» практически не участвовала).
 Вторая подгруппа (оспаривала места 5 - 8): «Динамо», «Сахарники»,  и еще один немосковский представитель - команда КФК им.Воровского (Коломна) (также выступала только главной командой вне «клубного зачета»).

Аналогичным образом была разделена и 4-я группа. 

Таким образом, турнир проводился в 6 уровнях для главных команд (в рамках «клубного зачета» - в пяти).

Ход турнира (первые команды) 
Турнир в первой подгруппе первой группы прошел по «круговой» системе в два круга.

Подгруппа 1

Матчи

Подгруппа 2

Клубный зачет

Первая группа 
 II команды - ОППВ
 III команды - «Сахарники»
 IV команды -  «Динамо»
 V команды -  «Динамо»
 По совокупности всех пяти команд лучший результат показал клуб . С учетом всех дополнительных факторов (так называемый «бумажный» победитель) - ОППВ

Вторая группа 
 I команды - «Красные Сокольники»
 Лучший клуб по результатам четырех команд - «Русскабель»
 «Бумажный» победитель - «Красные Хамовники»

Третья группа 
 I команды - «Перово»
 Лучший клуб по результатам четырех команд - «Перово»
 «Бумажный» победитель - «Перово»

Четвертая группа

Первая подгруппа 
 I команды - 
 Лучший клуб по результатам трех команд - 
 «Бумажный» победитель - «Строители» и

Вторая подгруппа 
 I команды - «Красный Луч»
 Лучший клуб по результатам трех команд - «Красный Луч»
 «Бумажный» победитель - «Красный Луч»

Примечания

Литература

Ссылки 
 footballfacts.ru
 regional-football.ru
 Материалы спортивной периодики 1924 г.(в изложении)

Футбольные соревнования в Москве
Региональные футбольные турниры СССР